A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2007 é a 59° edição promovida pela F.I.M.. A mudança significativa no regulamento para essa temporada, é a troca das motocicletas de 990cc para as de 800cc. 

O novo milênio trouxe consigo muitas mudanças ao esporte. Depois da Honda ter dominado o final dos anos 90 e Valentino Rossi ter vencido o seu primeiro título da categoria de 500cc em 2001, o esporte renasceu enquanto MotoGP em 2002. Com o ‘rebranding’ foram introduzidas novidades e novos regulamentos técnicos. Os motores a quatro tempos regressaram à categoria principal e a cilindrada das motos da categoria principal foi aumentada para 990cc. Depois de se ter sagrado o último campeão dos 500cc, Rossi venceu quatro títulos do MotoGP consecutivos, entre 2001 e 2005.

Resumo da Temporada

Em 2007 houve nova mudança dos regulamentos técnicos, com a potência dos motores na categoria de MotoGP a ser reduzida para 800cc. O australiano Casey Stoner capitalizou com a mudança, vencendo o título com a italiana Ducati após três décadas de domínio das máquinas japonesas.

Casey Stoner venceu o título de MotoGP, vencendo 10 das 18 corridas para terminar com uma vantagem de 125 pontos sobre o segundo colocado Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo venceu seu segundo título nas 250cc e Gábor Talmácsi venceu o título nas 125cc. Stoner teve uma temporada inovadora na Ducati, a equipe conquistando seu primeiro título mundial na cena do Grande Prêmio. Também foi a primeira vez desde 1973 que a categoria estréia não havia sido vencida por um construtor japonês. O novo motor da Ducati de 800 cc tinha uma vantagem significativa sobre os outros fabricantes em velocidade linear, mas era difícil de percorrer as curvas para o experiente companheiro de equipe de Stoner, Loris Capirossi. Stoner estava em forte disputa no início, mas Valentino Rossi esteve muito perto por um longo período da temporada, antes de Stoner começar a se afastar no meio da temporada e selar seu título com várias corridas pela frente, com o desafio do título de Rossi desaparecendo.

Até o final de 2006, especulações sugeriam que a Honda teria a vantagem dos novos motores de 800cc, pois poderiam modificar seus motores existentes mais facilmente do que outros fabricantes. Na prática, a Honda foi a que mais sofreu com a mudança de regulamento, com apenas Dani Pedrosa e Marco Melandri impressionando os líderes. Stoner marcou uma série de vitórias para a Ducati, Suzuki viu Chris Vermeulen conquistar sua primeira vitória desde o advento dos regulamentos de quatro tempos e John Hopkins postou seu primeiro pódio. A equipe da Kawasaki também fez progressos com melhores resultados.

Além da redução de capacidade, as equipes de MotoGP também ficaram restritas a 31 pneus por fim de semana de corrida por piloto. Essa mudança parecia ter favorecido a faixa de desempenho mais ampla da Bridgestone em relação aos Michelins mais específicos de temperatura e faixa. A pressão dos principais pilotos e o declínio da audiência levaram o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, a propor um fabricante de pneus únicos para o MotoGP. No final, as regras foram alteradas para permitir mais 9 pneus por fim de semana por piloto, e Valentino Rossi mudou para a Bridgestone para a temporada de 2008, enquanto seu companheiro de equipe da FIAT Yamaha, Jorge Lorenzo, usou Michelins.

Calendário

Equipes e pilotos

MotoGP

250cc

125cc

Resultados da temporada

Informações Adicionais 
 Pilotos marcados com azul-claro são elegíveis para o prêmio de Estreante do Ano.
 Corridas marcadas com azul-claro foram realizadas debaixo de chuva.

Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

MotoGP

250cc

125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2007
2007 no desporto